Moleneind (Altena), een buurtschap in de gemeente Altena
 Moleneind (Loon op Zand), een buurtschap in de gemeente Loon op Zand
 Moleneind (Maashorst), een buurtschap in de gemeente Maashorst
 Moleneind (Oirschot), een buurtschap in de gemeente Oirschot

Zie ook 
 Molenend, een dorp in de Tietjerksteradeel